Bouzonville est une commune française située dans le département de la Moselle.
 Bouzonville hameau et ancienne commune de Meurthe-et-Moselle.
 Bouzonville-aux-Bois est une commune française située dans le département du Loiret.
 Bouzonville-en-Beauce est une ancienne commune française située dans le département du Loiret. associée depuis 1973 à Pithiviers-le-Vieil.

Voir aussi 
 Bouzanville

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France